Радукану (Răducanu або Raducanu) – прізвище румунського походження.

Відомі носії 

 Клаудіу Радукану (нар. 1976), румунський футболіст
 Думітру Радукану (нар. 1967), румунський весляр
 Емма Радукану (нар. 2002), британська тенісистка
 Георге Радукану (нар. 1951), румунський політик
 Іон Радукану (1884–1964), румунський дипломат і політик
 Джонні Радукану (1931–2011), румунський джазовий музикант
 Марчел Радукану (нар. 1954), румунський футболіст
 Марія Радукану (нар. 1967), румунська джазова співачка
 Михай Радукану (1964 / 65–2010), румунський футболіст
 Ріке Радукану (нар. 1946), румунський футболіст

Румунські прізвища